In 1959 werd het 27ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Universidad de Chile werd kampioen.

Eindstand

Finale

Externe link
RSSSF

1959
Competitievoetbal 1958/59